Dragovo (Karnobat), een plaats in de Bulgaarse gemeente Karnobat
 Dragovo (Rekovac), een plaats in de Servische gemeente Rekovac